In Diez existieren zwei Sendeanlagen:
*Sender Diez-Geisenberg des Südwestrundfunks
Sender Diez-Hain der Deutschen Funkturm